Уикипедия на киргизки език () е раздел на киргизки език в Уикипедия. Проектът започва работа на 3 юни 2002 година.

Статистика

Посещаемост 

Киргизки език
Киргизки език
Киргизки език